Jörs ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Jörs (* 1955), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Paul Jörs (1856–1925), deutscher Rechtshistoriker und Papyrologe